troll – stworzenie fantastyczne wywodzące się z mitologii nordyckiej
 troll – istota należąca do rasy ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 troll internetowy – w slangu użytkowników Internetu określenie osoby uprawiającej trollowanie
 Troll – szwedzki zespół popowy
 Troll – norweski zespół blackmetalowy
 Troll – polskie przedsiębiorstwo odzieżowe
 Troll – norweska stacja antarktyczna
 Troll – norweski samochód sportowy
 Troll – amerykański film z 1986
 Troll 1 – skuter produkcji NRD